Шестой сезон американского телесериала «Баффи — истребительница вампиров» вышел в эфир 2 октября 2001 года и завершился 22-м эпизодом 21 мая 2002 года.

Сюжет 

Друзья Баффи тяжело переживают смерть Истребительницы. Они почти не могут справиться с нахлынувшим потоком демонов и вампиров. Тогда они решают воскресить подругу. Но ожившая Баффи не кажется по-настоящему счастливой. Поначалу она говорит друзьям, что рада, что её вытащили из Ада, но вскоре правда о том, что друзья вернули Истребительницу из Рая, открывается. Дон становится клептоманкой, а Уиллоу не может справиться со своей зависимостью от магии. Она не поддается на просьбы Тары быть поосторожнее с магией, меньше её использовать. Но вместо этого Уиллоу пытается заклинанием заставить Тару забыть об этом, а Баффи - о рае, но она напортачила с заклинанием. Тогда Тара вынуждена бросить свою любимую девушку. Уиллоу очень сложно, но она берет себя в руки и держится какое-то время.

Ксандер, собиравшийся жениться на Ане, меняет своё решение в день свадьбы, внезапно осознав, что он не сможет сделать свою возлюбленную счастливой. На Баффи же сваливается множество бытовых проблем, и она «забывается» в объятиях Спайка…

А тут ещё в город приезжают три бывших неудачника, а ныне суперзлодеи, как они сами себя называют. И один из них стреляет в Баффи, но попадает в Тару, и Уиллоу убивает его, а затем хочет уничтожить весь мир. Её останавливает Ксандер, а Баффи наконец решает все свои проблемы с Дон, она поняла, что ошибалась, запрещая Дон быть в курсе всех её дел. После попытки Спайка изнасиловать Баффи он понимает, что не достоин её, и уезжает для того, чтобы стать прежним. После смертельных испытаний ему всё же возвращают душу.

В ролях

Основной состав 

 Сара Мишель Геллар — Баффи Саммерс
 Николас Брендон — Ксандер Харрис
 Элисон Ханниган —  Уиллоу Розенберг
 Джеймс Марстерс — Спайк
 Мишель Трахтенберг — Дон Саммерс
 Эмма Коулфилд — Аня
 Эмбер Бенсон — Тара Маклей

Приглашённые звёзды 
 Энтони Стюарт Хэд — Руперт Джайлз
 Том Ленк — Эндрю Уэллс
 Дэнни Стронг — Джонатан Левинсон
 Адам Буш — Уоррен Мирс
 Элизабет Энн Аллен — Эми Мэдисон
 Марк Блукас — Райли Финн (гостевой эпизод)
 Дин Батлер — Хэнк Саммерс (гостевой эпизод)
 Кристин Сазерленд — Джойс Саммерс (гостевой эпизод)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

6
Телесезоны США 2001 года
Телесезоны США 2002 года